Юен Мак-Грегор, Юен Гордон Мак-Грегор (англ. Ewan Gordon McGregor, ім'я вимовляється як ю-ен МФА: [ˌjuːən məˈɡrɛɡər], нар. 31 березня 1971, Перт, Шотландія) — * Дон Мак-Юен, Дон Мак-Юен, уроджена Аскін (англ. Dawn McEwen; Askin; нар. 3 липня 1980, Оттава, Канада) — канадська керлінгістка.
 Порт-Юен (Нью-Йорк), Порт-Юен (англ. Port Ewen) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Ольстер штату Нью-Йорк.
 Тодд Юен, Тодд Гордон Юен (англ. Todd Gordon Ewen; 22 березня 1966, м. Саскатун, Канада — 19 вересня 2015, Вілдвуд, США) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Юен Бремнер (англ. Ewen Bremner, нар. 23 січня 1972(19720123), Единбург, Шотландія, Велика Британія) — шотландський актор.
 Юен Добсон (англ. Ewan Dobson; нар. 9 вересня 1981) — канадський гітарист.
 Юен Грандісон (англ. Ewan Grandison, нар. 28 січня 1991) — ямайський футболіст.